Agalarov (en ) est un nom de famille d'origine azerbaïdjanaise notamment porté par :
 Emin Agalarov (1979-), chanteur et auteur-compositeur de jazz et de pop azéri ;
 Gamid Agalarov (2000-), joueur de football russe ;
 Kamil Agalarov (1988-), joueur de football russe ;
 Ruslan Agalarov (1974-), joueur et entraîneur de football russo-ouzbek.

Patronyme azéri